Deutsche Tourenwagen Masters Sezon 2004 – piąty sezon serii DTM po jej wznowieniu w 2000 roku.

Zmiany w sezonie 2004 
 Z kalendarza wyścigów wycofane zostały tory A1-Ring oraz Donington Park, zrezygnowano również z organizacji dwóch wyścigów na torze Nürburgring. Jedynym torem goszczącym dwa wyścigi w ciągu sezonu pozostał Hockenheimring. Wycofane tory zastąpione zostały przez niemiecki Oschersleben, portugalski Estoril oraz czeski Masaryk Circuit. Zorganizowano ponadto niezaliczany do klasyfikacji generalnej mistrzostw wyścig na ulicznym torze w Szanghaju.
 Marka Audi po raz pierwszy od wznowienia serii DTM przystąpiła do niej jako oficjalny zespół fabryczny.

Zmiany w regulaminie 
 Samochody o nadwoziu typu coupé zastąpione zostały przez 4-drzwiowe sedany. Niezależne zespoły otrzymały pozwolenie na korzystanie z samochodów w starej specyfikacji do końca sezonu 2004.
 Zwiększony został rozmiar opon dostarczanych przez firmę Dunlop. Dotychczas używane opony o rozmiarach 240/650 R18 (przednie) oraz 280/650 R18 (tylne) zastąpione zostały przez nowy model, Dunlop SP Sport Maxx o rozmiarach odpowiednio 265/660 R18 oraz 280/660 R18.

Kierowcy

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje generalne

Kierowcy

Producenci

Zespoły 
(punkty zdobywane podczas poszczególnych wyścigów)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2004 w sportach motorowych
2004 w Niemczech
2004 w Portugalii
2004 we Włoszech
2004 w Chinach
2004 w Holandii
2004 w Czechach